Andrew Mountbatten-Windsor (prins Andrew)
 Charles Mountbatten-Windsor (koning Charles III)
 Edward Mountbatten-Windsor (prins Edward)
 Harry Mountbatten-Windsor (prins Harry)
 Louise Mountbatten-Windsor (prinses Louise)
 Sophie Mountbatten-Windsor (Sophie Rhys-Jones)
 William Mountbatten-Windsor (prins William)
 Archie Mountbatten-Windsor (prins Archie)
 Lilibet Mountbatten-Windsor (prinses Lilibet)

Zie ook:
 Mountbatten (doorverwijspagina)
 Battenberg (geslacht)
 Huis Windsor